Alfred – imię męskie
 Alfred (1844-1900) – książę Saksonii-Coburga-Gothy, książę Zjednoczonego Królestwa
 Alfred – średniowieczny biskup Winchesteru
 Alfred – część Katowic

Miejscowości w USA:
 Alfred – miasto w stanie Maine, w hrabstwie York
 Alfred – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Alfred – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Alfred – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Jim Wells

Gminy w USA:
 Alfred (ang. Alfred Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie York
 Alfred (ang. Alfred Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany

Zobacz też